And o AND puede referirse a:
 Una puerta lógica.
 Una conjunción lógica.
 Andorra, por su código ISO 3166-1.
 La constelación de Andrómeda, por su abreviatura.